Zeyer ist ein Orts- und Familienname:

Ortsname:
 Zeyer (polnisch: Kępki) ist der deutsche Name eines  Dorfes in der Stadt- und Landgemeinde Nowy Dwór Gdański, Powiat Nowodworski, Woiwodschaft Pommern, Polen

Familienname:
 Albert Zeyer (1895–1972), Schweizer Architekt
 Alexander Zeyer (* 1993), deutscher Politiker (CDU)
 Andreas Zeyer (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Johann Zeyer (1894–1970), österreichischer Politiker 
 Joseph Zeyer (1801–1875), deutscher Jurist und Politiker
 Julius Zeyer (1841–1901), tschechischer Schriftsteller
 Karl von Zeyer (1839–1920), württembergischer Beamter und Staatsminister
 Kirstin Zeyer (* 1967), deutsche Philosophin und Hochschullehrerin
 Michael Zeyer (* 1968), deutscher Fußballspieler
 René Zeyer (* 1955), deutsch-schweizerischer Journalist und Autor
 Werner Zeyer (1929–2000), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Zeyher
 Zeier
 Zeiher
 Ceyer